Кубок вызова ФИБА 2014/2015, или Еврочеллендж 2014/2015 () — 12-й розыгрыш Кубка вызова ФИБА, третьего по силе баскетбольного турнира среди европейских клубных команд. Последний сезон, когда проводилось соревнование. С 2015 года ФИБА на замену Кубку вызова учредила новый турнир Кубок ФИБА Европы.

Формат 
Как и в предыдущем сезоне, 32 команды были поделены на две конференции, которые, в свою очередь, были поделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В каждой группе команды играют между собой в два круга. Две лучшие команды из каждой группы выходят в Топ-16.

Участники 
Формат турнира не подразумевал проведения отборочного раунда, и все 32 команды стартовали с регулярного сезона. ФИБА Европа объявила состав участников 1 июля 2014 года. Через день клубы «Сольноки Олай» и ВЭФ были перемещены в Еврокубок 2014/2015, где заняли места двух клубов, отказавшихся от участия в турнире. В Кубке вызова ФИБА их заменили «Трабзонспор» и «Енисей».

Жеребьёвка 
Жеребьёвка Кубка вызова ФИБА 2014/2015 была проведена 6 июля 2014 года в «Кемпински Эйрпорт Хотел» в Мюнхене, Германия.

32 команды были поделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Также, команды были поделены на две конференции по географическому принципу. 

Для каждой конференции команды были помещены в четыре корзины по четыре команды в каждой.

По возможности, две команды из одной страны не могли попасть в одну группу в регулярном сезоне.

Западная конференция

Восточная конференция

Регулярный сезон 

Регулярный сезон начался 4 ноября и завершился 16 декабря 2014 года.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении регулярного сезона, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в регулярном сезоне.
 Количество забитых очков в регулярном сезоне.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче регулярного сезона.

Западная конференция

Восточная конференция

Last-16 
Last-16 начнётся 13 января и завершится 24 февраля 2015 года.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении регулярного сезона, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в регулярном сезоне.
 Количество забитых очков в регулярном сезоне.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче регулярного сезона.

Четвертьфинал 
Четвертьфинальные матчи пройдут с 10 по 17 марта 2015 года. В каждой паре команда, первая одержавшая 2 победы, выходит в Финал четырёх.

Финал четырёх 

Финал четырёх пройдёт с 24 по 26 апреля 2015 года в Трабзоне, Турция.

Награды

MVP недели

Регулярного сезона

Last-16

Четвертьфинал

См. также 
 Евролига 2014/2015
 Кубок Европы по баскетболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок вызова ФИБА 2014/2015